Blankensee puede hacer referencia a:

Blankensee, un municipio del distrito de Llanura Lacustre Mecklemburguesa.
Blankensee, un municipio del distrito de Pomerania Occidental-Greifswald.
Blankensee, un lago alemán.